Friedrich Schlimbach ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Schlimbach (Organist) (1759–1813), Musikschriftsteller und Organist in Prenzlau
 Friedrich Schlimbach (Orgelbauer) (1848–1877), Orgelbauer in Speyer